National Soccer League 1977 var den första säsongen av Australiens högstaliga i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor 
 ozfootball.net

1977 i Australien
1977
Fotbollssäsongen 1977